Georg Salemann ist der Name folgender Personen:
* Georg Salemann (Geistlicher, 1597) (1597–1657), deutsch-baltischer evangelisch-lutherischer Geistlicher, Autor und Übersetzer
 Georg Salemann (Geistlicher, 1671) (1671–1710), deutsch-baltischer Theologe

Siehe auch:
 Georg Saleman (Georg Salemann; um 1670–1729), deutsch-baltischer Miniaturmaler